Iván Santiago Díaz (San Fernando, Argentina, 23 de enero de 1993) es un futbolista argentino que juega de mediocampista en el MŠK Žilina de la Superliga de Eslovaquia.

Biografía 
Llegó en pre-Infantiles y jugó en Infantiles también. Hizo Novena, Octava, Séptima, Sexta y Quinta, hasta llegar a Reserva. En 2011,debutó en la Reserva de River frente a Colón, en el Monumental. El entonces técnico César Laraigneé puso en cancha al juvenil que en ese momento jugaba en la Quinta. Pero luego del receso de pretemporada de ese año en el que pegó el salto a Reserva, el joven argentino desapareció. Su representante se lo llevó a Europa sin avisar nada en River. Primero estuvo en Grecia, ahí estuvo cerca de firmar con el Panathinaikos pero no se dio. Después tuvo la posibilidad de jugar en Eslovaquia y firmó.

Selección 
El volante fue convocado para las selecciones juveniles, formó parte de los sparrings de la Selección mayor.

Clubes

Referencias 
Ficha en El.soccerway.com
Ficha en Transfermarkt.com
Ficha en Livefutbol.com
Ficha en Lapaginamillonaria.com

Futbolistas de Argentina 
Futbolistas del Mestský Športový Klub Žilina
Futbolistas del Trencin
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético River Plate